24. Mistrzostwa Europy w Judo w 1975 roku mężczyzn odbyły się w dniach 8 - 11 maja w Lyonie, a kobiety rywalizowały w dniach 12 – 13 grudnia 1975 roku w Monachium.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 Rezultaty mistrzostw na stronie www.judoinside.com
 Rezultaty mistrzostw na stronie www.judoinside.com
 Rezultaty mistrzostw na stronie sport-komplett.de

Mistrzostwa Europy w judo
1975 w judo
Sport w Monachium
Judo w Niemczech
Sport w Lyonie
Judo we Francji
1975 w Europie